Biston meridionalis är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1913. Biston meridionalis ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
meridionalis